Il doppio  del Generali Ladies Linz 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama erano le campionesse uscenti, ma la Sugiyama si è ritirata dall'attività sportiva il 2 ottobre 2009, e solo la Srebotnik gioca quest'anno, con Anna-Lena Grönefeld, ed hanno battuto in finale Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska, con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Anna-Lena Grönefeld /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (finale)

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)  
  Sarah Borwell /  Raquel Kops-Jones (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Generali Ladies Linz 2009